Diastole (hart), fase van het hart
Diastole (slak), slakkengeslacht